

Miejscowości w Polsce 
 Podrzecze – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Podegrodzie
 Podrzecze – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Piaski

Miejscowości na Białorusi 
 Podrzecze– wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie żabineckim

Miejscowości na Ukrainie 
 Podrzecze – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie koszyrskim
 Podrzecze – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie ratnowskim, przemianowane na Pidhirja